The Monkees
 The Monkees — американская поп-рок-группа.
 The Monkees (альбом) — дебютный альбом одноимённой группы.
 The Monkees (телесериал) — американский  комедийный телесериал, действующими лицами которого являются участники группы.
 «(Theme From) The Monkees» — песня из дебютного альбома The Monkees, использовалась как вступительная композиция для сериала.
 The Monkees: The Day-by-Day Story of the 60s TV Pop Sensation — книга о группе.